Дми́трий Комаро́в: Комаров, Дмитрий Данилович (род. 1968) — украинский шахматист, гроссмейстер.
 Комаров, Дмитрий Виссарионович (1831—1881) — русский генерал, участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
 Комаров, Дмитрий Евлампиевич (1922—1944) — Герой Советского Союза.
 Комаров, Дмитрий Константинович (род. 1983) — украинский журналист, фотограф.
 Комаров, Дмитрий Михайлович (1931—2002) — советский военно-морской деятель, вице-адмирал.